Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miguel Gallardo-Valles che ha battuto in finale Zbynek Mlynarik 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Taylor Dent (quarti di finale)
 Markus Hantschk (quarti di finale)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)

 Andy Ram (quarti di finale)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Slimane Saoudi (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2001